María Luisa de Hesse-Kassel (7 de febrero de 1688, Kassel, Sacro Imperio Romano Germánico - 9 de abril de 1765, Leeuwarden, Países Bajos) era hija del landgrave Carlos I de Hesse-Kassel (1654-1730) y de María Amalia de Curlandia (1653-1711). Sus abuelos paternos fueron Guillermo VI de Hesse-Kassel y Eduviges Sofía de Brandeburgo, y los abuelos maternos fueron Jacobo Kettler, duque de Curlandia, y Luisa Carlota de Brandeburgo.

María Luisa, que por su matrimonio con Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau se había convertido en princesa consorte de Orange, tuvo que ejercer como regente durante dos periodos en la historia neerlandesa: durante el reinado de su hijo Guillermo IV de Orange-Nassau, y el de su nieto Guillermo V de Orange-Nassau, regencias que ejerció con bastante éxito, a pesar de las adversidades económicas por las cuales atravesaba el país y su inexperiencia política.

Matrimonio e hijos 

Lo 26 de abril de 1709 se casó con Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau (1687-1711) hijo del duque Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz (1657-1696) y de Enriqueta Amalia de Anhalt-Dessau (1666-1726). El matrimonio tuvo dos hijos:

 Amalia de Nassau-Dietz (1710-1777), casada con Federico de Baden-Durlach (1702-1732).
 Guillermo IV de Orange-Nassau (1711 - 1751), que se casó con la princesa Ana de Hannover (1709-1759). Nació unos meses después de la muerte de su padre en un naufragio.

Antepasados

Enlaces externos 

  Women in Power 1700-1740
 Maria Louise fan Hessen-Kassel yn de kanon fan de Fryske skiednis

Nacidos en Kassel
Fallecidos en Leeuwarden
Casa de Orange-Nassau
Casa de Hesse-Kassel